

Nom de famille 
Luther est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 
 dont Martin Luther, initiateur du protestantisme
 Paul Luther, médecin, fils de Martin Luther
 Margarete Luther, fille de Martin Luther
 Bobbi Sue Luther, un mannequin et présentatrice américaine
 Carl Joseph Luther (1882-1968), journaliste sportif et pionnier du ski allemand
 Dakota Luther (1999-), nageuse américaine
 Hans Luther (1879 - 1962), un homme d'État allemand, deux fois chancelier du Reich ;  
 Igor Luther (1942-2020), directeur de la photographie slovaque ; 
 Karl Theodor Robert Luther (1822 - 1900), un astronome allemand
 John Luther Long (1861 - 1927), un écrivain et scénariste américain
 George Luther Hathaway (1813-1872), un homme politique néo-brunswickois

 et aussi
 Rose de Luther, un sceau sur certains écrits de Martin Luther

Prénom 
Luther est aussi un prénom d'origine germanique, dérivé de la combinaison des racines "Liut" et "hari" (signifiant "armée du peuple").

Toponyme 

 Luther, une ville de l'Iowa ;
 Luther, ville située en Oklahoma.

Audiovisuel 

 Luther, un film germano-américain sorti en 2003 relatant le parcours de Martin Luther lors de sa réforme protestante
 Luther, une série télévisée britannique
 Luther, une série télévisée française
 Luther, une pièce de théâtre

Homonymie de patronyme